

Géographie 
 Oberhof, ville d'Allemagne.
 Oberhof, hameau du Bas-Rhin.
 Oberhof, château de Saverne.
 Oberhof, commune du canton d'Argovie (Suisse).

Homonymie de toponyme